Piéron est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Gustave Louis Marie Piéron (1824–1864), peintre belge ;
 Henri Piéron (1881–1964), psychologue français ;
 René Piéron (1796–1857), homme politique français.

Notes et références